Bundestagswahlkreis 43 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hannover-Land I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover II (2009)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Hildesheim (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Neustadt – Grafschaft Schaumburg (1949 bis 1961)